Paul Petit peut faire référence à :
 Paul Petit (1862-1936), un professeur de chimie, doyen de la Faculté des sciences de Nancy, officier de la Légion d'honneur ;
 Paul Armand Petit (1890-1918), un aviateur français ;
 Paul Petit (1893-1944), un écrivain, diplomate et résistant français ;
 Paul Petit (1914-1981), un historien spécialiste d'histoire romaine ;
 Paul Petit (1920-2009), un peintre, lithographe, écrivain ;
 Paul Petit (1993-), un pilote automobile français.

Référence